Сарид:

 Сарид — традиционное блюдо арабской кухни, представляющее собой нечто вроде похлёбки с кусками мяса и хлеба.
 Сарид, Йоси (1940—2015) — израильский политик, журналист и государственный деятель, депутат кнессета девяти созывов.